Felipe López peut désigner :
 Felipe López (né en 1980), joueur de baseball portoricain ;
 Felipe López (né en 1974), ancien joueur de basket-ball dominicain.